Ла Дивиса има више значења:

 Ла Дивиса (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Дивиса (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Дивиса (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику